Mit Mosse-Palais werden zwei Gebäude in Berlin bezeichnet:

 Mosse-Palais (1885), eine ehemalige Stadtresidenz
 Mosse-Palais (1998), ein Bürogebäude